Ла-Мот — муниципалитет в Канаде, провинция Квебек
 Ла-Мот — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор
 Ла-Мот — коммуна во Франции, департамент Вар